Мондаини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мондаини, Маркос (род. 1985) — аргентинский футболист, нападающий.|
 Мондаини, Сандра (1931—2010) — итальянская актриса.